Овéчий — название островов в России.

 Овечий — остров в Финском заливе, Ленинградская область.
 Овечий — остров посреди Оби близ Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.